О́берхаузен-Райнхаузен () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчиняется административному округу Карлсруэ. Входит в состав района Карлсруэ.  Население составляет 9590 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 18,95 км². Официальный код  —  08 2 15 107.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга